Климко́вич Серге́й Влади́мирович (род. 28 августа 1972 года в городе Борисов Минской области, БССР) — белорусский писатель и журналист. Живёт в Минске. С декабря 2013 года офицер запаса. Член Союза писателей Беларуси (с 2005 г). и Союза писателей России (с 2016 г.), Белорусского союза журналистов(2021 г.)

Биография 
С 1990 по 1992 год служил в Советской Армии (до 1991-го в Советской Армии, после 1991-го по ноябрь 1992 в Российской Армии). Несколько лет работал на Борисовском заводе агрегатов, но в 1995 году пришёл служить уже в белорусскую армию по контракту. Занимал различные технические должности.

В 1997 году в печати появилась первая повесть Сергея Климковича «Путь к свету», в которой автор исследовал появление и деструктивное воздействие на человека различных сект и группировок. После этой повести в течение пяти последующих лет появились и 6 других. В издательствах «Книжный дом» и «Кавалер» издаются его первые романы — «Танцует осень», «Одиночество в раю», «Шаг в никуда».

С января 2005 года - специальный корреспондент ГУ «Журнал Вооруженных Сил Республики Беларусь „Армия“».

В сентябре того же года начал учиться в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве, совмещая учёбу, журналистику и литературную деятельность. В 2005 году был принят в Союз писателей Беларуси.

В конце 2006 года вёл на Первом белорусском национальном радио свою литературно-музыкальную программу «Музыка і пачуцці», в которой возродил традиции чтения литературных зарисовок и стихов на фоне классической музыки — мелодекламацию.

В 2009—2013 годах работал специальным корреспондентом Военного информационного агентства Вооружённых Сил Белоруссии «Ваяр».

В 2011 году успешно окончил Литературный институт им. А. М. Горького . В том же году вышла составленная С. Климковичем документально-публицистическая книга под названием «Военкоров смелых огненные строки…: 90 лет „Красноармейской правде“». В книге прослежена история создания и развития военной газеты Западного фронта «Красноармейская правда», преобразованной со временем в газету БВО «Во славу Родины». Книга вышла в рамках проекта «Во славу Родины — 90 лет» и получила Гран-при Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера» в номинации «Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств».

Автор многочисленных рассказов, которые, в частности, публиковались в журналах «Неман» (№ 6 за 2007 год — рассказы «Последний вечер», «Трасса» и, «Плазма», 
№ 6 за 2016 год - цикл военных рассказов, "Армия и культура" № 2 за 2017 год рассказ "Раскладушка") и «Воин России» (№ 6 за 2009 год — рассказы «Автомат", «Встреча», «Замок», «Кастрюля», «Постирался», «Потерянный „рай“», «Трасса», «Лейтенант Капитан»), журнал "Наш современник" №2 за 2016 год (рассказ "Посылка").

Литературные эскизы Сергея Климковича "Зимние окна" и "Родом из детства" прозвучали на Радио "ВЕРА" осенью 2017 года. Озвучил миниатюры известный российский актёр Антон Макарский.

Родной брат деда — Климкович Михась Николаевич, являлся автором государственного Гимна Белорусской ССР.

Слова М. Климковича легли в основу и нового Гимна Белоруссии.

Творчество 
"Городской роман", детективы, мелодрамы, проза для детей. Язык прозы — русский.

Библиография 

 1997 — «Путь к свету» (повесть)
 «И сердца боль» (повесть)
 «Колдун» (детективная повесть)
 2000 — «Деловые связи» (иронический детектив)
 «Ангелы не плачут» (повесть)
 «Наташа» (повесть)
 «Это наш с тобой секрет» (повесть)
 2003 — 
 «Одиночество в раю» (повести)
 «Шаг в никуда» (повести)
 «Колдун» (роман)
 «Танцует осень» (роман)
 2005 — «Три строки о радости, три строки о грусти» (роман)
 2006 — «Обитель Неспящих» (роман)
 2008 — «Забвение сердец» (роман)
 2010 — «Тяжёлые времена» (роман) (в 2013 переиздан под названием «Ускользающие тени»)
 2011 —
 серия «Хакер» («Проклятый», «Неспящие», «Игра смерти», «Зона страха» (романы)
 «Военкоров смелых огненные строки…: 90 лет „Красноармейской правде“»
 2012 —
 «Секрет Полины» (роман)
 2013 — 
 «Магический перстень майя» (включил в себя два ранее издававшихся романа — «Шаг в никуда» и «Колдун»)
 «Кому как повезёт» (иронический детектив)
 2014 — 
 "Не покидай меня..." (роман)
 2015 — 
  Серия «Тайна квартиры № 8» (в четырёх книгах, 6+):
Книга первая - «Шар Ответов и Грозовая Дама»;

Книга вторая - «Янтарное Кольцо и Первокнижник»;

Книга третья - «Золотая Монета и Король Люмитов»;

Книга четвёртая - «Ключ От Всего и Волшебница Геката».

 "Прогулка к небесам" (повесть)
 "Касцюкі" (пьеса на белорусском языке)
 2017 — 
 «Сокровища первопечатника» (6+, сказочная повесть);
  «Повелитель игрушек» (12+, фантастическая повесть);
  «Охота на микрисов» (12+, фантастическая повесть);
Серия «Загадка Чёрных Часовщиков» (в шести книгах, 6+):

Книга первая - «Исчезнувший корабль»;

Книга вторая - «Побег из Лабиринта»;

Книга третья - «В поисках Золотой Цапли»;

Книга четвёртая - «Ларец Девяти Муз»;

Книга пятая - «Волшебный плюмбум»;

Книга шестая - «Машина Потерянного времени»;
 2018 — 
 «Правило трёх проблем» (12+, сборник юмористических детских рассказов);
 "Наследники Скорины" (исторический очерк в документальной книге, посвященной 100-летию Белорусского Дома печати");
Сборник к 100-летию Вооружённых Сил Республики Беларусь (рассказы "Лейтенант Капитан", "Замок");
Сборник "Ад калыханкі да забаўлянкі" (сказки "Приключения кота Гаврюши");
"А в полку том жили-были..." (сборник рассказов и повесть);
2019 —
"Странный город мадам Бри" (12+, фэнтези);
"Неуловимый лузер" (12+, детектив);
2020 —
"Шесть загадочных стрелок" (12+, детектив);
"Достать Капитана" (12+, детектив);
2021 —
"Приколы из школы" (12+, сборник юмористических детских рассказов);
2022 —
"Укротитель зла" (12+, детектив);
"Кто не спрятался" (12+, детектив);
"Магический телепорт" (12+, фэнтези);
2023 —
"Битва юного мага" (12+, фэнтези);
"Ни минуты покоя - Новые приколы из школы" (12+, сборник юмористических детских рассказов);
"Розыгрыш - Приколы из школы продолжаются" (12+, сборник юмористических детских рассказов);

Награды 
Награждён медалью «За безупречную службу» III степени

Диплом Министра обороны Республики Беларусь за участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства, посвящённые 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и современной жизни Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Награждён нагрудным знаком Союза писателей Беларуси "За большой вклад в литературу".

Диплом лауреата Национальной литературной премии Республики Беларусь 2016 года в номинации "Лучший дебют".

Диплом Центральной системы детских библиотек г. Минска в номинации "Пятёрка лучших белорусских авторов" - 2017 год.

Диплом I степени 57 Национального конкурса "Искусство книги - 2017" в номинации "Вместе с книгой мы растём" за серию из шести книг "Загадка Чёрных Часовщиков".

Диплом Министра обороны Республики Беларусь "За активное участие в конкурсе, высокий профессионализм и художественный уровень произведений военно-патриотической направленности" - 2018 год.

Благодарность Минского областного исполнительного комитета "За добросовестный труд, профессионализм и активную творческую деятельность" - 2018 год.

Специальный диплом в номинации "Малая проза" 2-го Международного литературного конкурса "Созвездие духовности" - 2018 .

Диплом лауреата Минской областной премии в области литературыв номинации "Детская и юношеская литература" - за серию книг "Загадка Чёрных Часовщиков" и книгу "Сокровища первопечатника" - 2019 год.

Примечания